Le tournoi de tennis de Munich est un tournoi de tennis professionnel masculin. L'édition 1995, classée en catégorie World Series, se dispute du  au .

Wayne Ferreira remporte le simple messieurs. En finale, il bat Michael Stich. 

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Trevor Kronemann et David Macpherson.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 1995 de l'ATP

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 1995
Munich
Tennis en Allemagne en 1995
Tennis en mai 1995